Вьякамп-и-Литера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 107.7 км². Население — 48 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски